El nombre Barry fue usado por siete ciclones tropicales en el Océano Atlántico:

 Huracán Barry (1983);
 Tormenta tropical Barry (1989);
 Tormenta tropical Barry (1995);
 Tormenta tropical Barry (2001);
 Tormenta tropical Barry (2007).
 Tormenta tropical Barry (2013).
 Huracán Barry (2019).